Akta (z lat. acta, záznamy o jednání) jsou úřední listiny, dokumenty, protokoly, záznamy o jednání. 

 totéž co spisy
 označení některých zákonů (zejména státotvorného významu, např. navigační akta)
 literárně rozvinuté zápisy ze soudních šetření proti mučedníkům 
 Akta Apoštolského stolce
 Akta X – sci-fi seriál
 Akta S – epizoda ze seriálu Simpsonovi

Související články 
 Akt

Externí odkazy